Juan Escalante ist der Name folgender Personen:

* Juan de Escalante, spanischer Befehlshaber und Kapitän auf der Expedition Hernán Cortés auf dem Weg von Kuba in das Reich der Azteken
 Juan Antonio Escalante (1633–1669), spanischer Barockmaler